Itaquitinga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itaquitinga (ort), Pernambuco, 
 Itaquitinga (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar